Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1996/1997) była 5. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Zoran Jovičić, który w barwach klubu Čukarički Stankom strzelił 21 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 FK Loznica - Budućnost Podgorica 0 - 0; 0 - 1

Zespół Budućnost Podgorica utrzymał się w I lidze, natomiast drużyna FK Loznica do niej nie awansowała.

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze